Грейп:

 Грейп — в скандинавской мифологии великанша-ётун.
 Грейп — нерегулярный спутник планеты Сатурн.